Eger kan syfta på

 Eger (krater) – en krater på Mars, se Lista över kratrar på Mars: A-L
 Eger (vindistrikt) – ett vindistrikt i norra Ungern 
 3103 Eger – en asteroid

Geografi

Tjeckien 

 Eger – det tyska namnet på en stad i Böhmen i Tjeckien, se Cheb 
 Eger (flod) – en flod i Bayern (Tyskland) och Tjeckien

Tyskland 

 Eger (flod) – en biflod till Elbe i Bayern (Tyskland) och Tjeckien 
 Eger (Wörnitz) – vattendrag,

Ungern 

 Eger-patak, vattendrag, Heves, 
 Eger – en stad i Heves, 
 Eger-víz (vattendrag i Ungern), Veszprém, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar